L'édition 2011 de l'Ethias Trophy, tournoi du circuit Challenger, s'est déroulée du 3 au .

En simple, l'Italien Andreas Seppi a remporté cette édition tandis que Johan Brunström et Ken Skupski ont remporté le double.

Faits marquants 
La  de l'Ethias Trophy regroupe 8 joueurs du top 100, ainsi que les 8 meilleurs joueurs belges. Xavier Malisse, première tête de série et faisant partie du top 50, reçoit une invitation pour pouvoir participer. Les autres wild cards sont attribuées à 3 joueurs belges : Yannick Mertens (ATP 221), David Goffin (ATP 223) et Maxime Authom (ATP 280).

Le tenant du titre, le Français Adrian Mannarino est éliminé dès le premier tour par un joueur qualifié polonais, Michał Przysiężny.

Le tournoi voit l'éclosion du jeune Belge David Goffin qui atteint les demi-finales après avoir battu Olivier Rochus,  de série, au premier tour. Il s'incline finalement face au Français Julien Benneteau. 

Le tournoi en simple est remporté par l'Italien Andreas Seppi,  de série, face au Français Julien Benneteau, dans un match en 3 sets remporté au jeu décisif. Il remporte ainsi son  Challenger, le second en 2011.

En double, Johan Brunström et Ken Skupski remportent le tournoi en battant en finale les Français Kenny de Schepper et Édouard Roger-Vasselin.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau complet

Résultats en double

Têtes de série

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethias Trophy
 ATP Challenger Tour

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

2011
Ethias
Sport en Belgique en 2011
Tennis en octobre 2011